Pamięcin ist der Name folgender Ortschaften in Polen:

 Pamięcin (Blizanów), Ort in der Gmina Blizanów in der Woiwodschaft Großpolen
 Pamięcin (Recz) (deutsch Denkhaus), Ort in der Gmina Recz in der Woiwodschaft Westpommern
 Pamięcin (Górzyca) (deutsch Frauendorf), Ort in der Gmina Górzyca in der Woiwodschaft Lebus